

Persone
 Aldo Poretti (1907-...) – calciatore svizzero
 Angelo Poretti (1829-1901) – imprenditore e mastro birraio italiano
 Donatella Poretti (1968) – politica italiana
 Giacomo Poretti, propr. Giacomino Poretti (1956) – comico italiano, componente del trio Aldo, Giovanni e Giacomo

Altro
 Birra Poretti –  birra italiana
 Birrificio Angelo Poretti – birrificio di Induno Olona produttore della birra Poretti